5 osób nazywających się Anna Radziwiłł:
 Anna Radziwiłłówna (1476–1522) – księżna mazowiecka, regentka Mazowsza w latach 1503–1518
 Anna z Radziwiłłów Stanisławowa Kiszczyna (zm. 1600) – księżna, wojewodzina witebska, działaczka reformacyjna (kalwińska i ariańska) na Litwie
 Anna z Kettlerów Radziwiłłowa (1567–1617), księżniczka kurlandzka, marszałkowa wielka litewska.
 Anna Maria z Radziwiłłów Radziwiłłowa (1640–1667) – księżna, przedstawicielka linii kalwińskiej Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach.
 Anna Maria Radziwiłł (1939–2009) – polska pedagog, historyk